Gymnopiella är ett släkte av tvåvingar. Gymnopiella ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenflugor
Gymnopiella